Анна Скеллерн (; род. , Сидней) — австралийская актриса.

Биография 
Анна Скеллерн родилась 27 апреля 1985 года в городе Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия. Окончила Сиднейский университет. В 2007 году окончила Гилдхоллскую школу музыки и театра в Лондоне.

Дебютировала в кино в 2002 году в сериале «CNNNN: Chaser Non-Stop News Network». В 2009 году снялась в фильме ужасов «Спуск 2». В 2012 году снялась в сериале «Пустые слова». В 2015 году была номинирована на премию «Portsmouth International Film Festival» в категории «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Solitary». В 2015 году снялась в сериале «Перехватчик». С 2018 года играет в сериале «Происхождение».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Анны Скеллерн
 
 Профиль актрисы на сайте TV.com

Выпускники Сиднейского университета